Se også 585 (tal)

Begivenheder

Født

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 
85
Artikler om enkelte år